EE, acrònim d'Euskadiko Ezkerra, partit polític basc.
 .ee, domini d'Internet pertanyent a Estònia.

Geografia:
 Riu Ee, riu prop de Gaasterlân-Sleat, Països Baixos.
 Ee, poble pertanyent al municipi de Dongeradeel, Països Baixos.
 Ee (illa), illa de l'atol d'Aitutaki, a les illes Cook.